Kellner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Wilhelm Armin Kellner
 Alexander Kellner